Z100, Z 100 oder Z-100 steht für:
 Honda Z 100, japanisches Moped
 SNCF Z 100, französischen Triebwagen (1908–1912) auf der Ligne de Cerdagne
 WHTZ^, einen US-amerikanischen Radiosender
 Zenith Z-100, frühes Personalcomputersystem (1982) von Zenith Data Systems
 Sendo Z100, Mobiltelefon von Sendo